

Населені пункти та їхні частини
 Закшевко — село в гміні Лисоміце Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Закшевко — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Закшевко — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Закшевко — село в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Закшевко — село в гміні Збоншинь Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Закшевко — частина села Купін у гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки